Okręty US Navy o nazwie USS "Scott":
 Pierwszy "Scott" (DE-214) był niszczycielem eskortowym typu Buckley noszącym nazwę od Roberta R. Scotta odznaczonego Medalem Honoru
 Nazwę "Scott" przydzielono niszczycielowi eskortowemu DE-241 30 czerwca 1942, ale nazwę przeniesiono na DE-214 21 grudnia 1942, kiedy DE-241 został przemianowany na USS "Keith" (DE-241)
 Trzeci "Scott" (DDG-995) był niszczycielem typu Kidd nazwanym od odznaczonego Medalem Honoru kontradmirała Normana Scotta (zginął w czasie walk o Guadalcanal). USS "Scott" DDG-995 jest drugim okrętem noszącym nazwę od tego oficera – pierwszym był niszczyciel typu Fletcher USS "Norman Scott" (DD-690)

Scott